Finsteres Loch steht für:

 Finsteres Loch (Schwäbische Alb), Höhle der Schwäbischen Alb am Rosenstein bei Heubach
 Finsteres Loch (Thüringer Wald), Felsenschlucht im obersten Teil des Schortetales im Thüringer Wald
 Finsteres Loch, Name eines Gewanns in der Gemeinde Aurach nahe der Raststätte Frankenhöhe der A 6